Höckelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Höckelmann (1862–1943), von 1899 bis 1929 Abt der Klöster Erdington bzw. Weingarten
 Antonius Höckelmann (1937–2000), deutscher Künstler
 Michael Höckelmann (* 1981), deutscher Sinologe